Art steht für:
 Art (Biologie), Grundeinheit der biologischen Systematik
 Art (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Art (Philosophie), Begriff, der aus gemeinsamen Merkmalen von Individualbegriffen gebildet ist
 Art (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Art (Vorname), männliche Kurzform von Arthur

Personen:
 ART (Rapper) (* 1996), deutscher Rapper
 Arnaud Art (* 1993), belgischer Leichtathlet
 Berthe Art (1857–1934), belgische Malerin
 Charly Art (* 2003), deutscher Autor
 Josef Art (* 1942), deutscher Ju-Jutsuka und Sachbuchautor
 Michael Fischer-Art (* 1969), deutscher Maler und Bildhauer
 Monja Art (* 1984), österreichische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Nicholas Art, US-amerikanischer Filmschauspieler und Kinderdarsteller

Art. steht als Abkürzung für:
 Artikel (Recht), eine Einteilungseinheit eines Gesetzes
 lat. articulatio (Gelenk (Anatomie)), aus anatomischer Sicht eine bewegliche Verbindung von zwei oder mehreren Knochen

art steht für:
 art – Das Kunstmagazin, deutsche Zeitschrift
 Konstruierte Sprache (ISO-639-2-Code)

ART steht als Abkürzung für:
 Adaptive Resonanztheorie, Architekturkonzept für neuronale Netze
 Advanced Rapid Transit, Nahverkehrssystem von Bombardier, siehe Schienengebundene Bahnen mit Linearantrieb#Fahrzeuge
 Agroscope Reckenholz-Tänikon, schweizerische Forschungsanstalt für umweltschonende und wettbewerbsfähige Landwirtschaft
 Algebraische Rekonstruktionstechnik, Sammelbegriff für mathematische Methoden in der Computertomographie
 Allgemeine Relativitätstheorie, Erweiterung der speziellen Relativitätstheorie in der Physik, die die Wechselwirkung zwischen Materie sowie Raum und Zeit beschreibt
 Allgemeiner Rather Turnverein 77/90 Düsseldorf e.V.
 Alternativer Risikotransfer, Kapitalmarktfinanzierung (anstelle von Versicherungen)
 Android Runtime, Laufzeitumgebung für das Mobilgeräte-Betriebssystem Android
 Antarctic Research Trust, gemeinnützige Stiftung
 Antiretrovirale Therapie, medikamentöse Behandlungsstrategie bei HIV-Patienten
 ART (Dateiformat), Bilddateiformat von AOL
 ART Grand Prix, französisches Motorsportteam
 Asia Racing Team, chinesisches Motorsportteam
 ArtLine Engineering, russischer Hersteller von einsitzigen Rennwagen sowie Motorsportteam
 Assisted Reproductive Technology, englische Bezeichnung für künstliche Befruchtung
 Aviäre Rhinotracheitis, eine Viruskrankheit bei Hühnervögeln
 SmartLynx Airlines, lettische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 das Kfz-Kennzeichen des Kyffhäuserkreises, abgeleitet von der Stadt Artern
 Autonomous Rail Rapid Transit
 Autorité de Régulation des Transports, französische Wettbewerbsbehörde

AR-T steht als Abkürzung für:
 Provinz Tucumán, argentinische Provinz nach ISO 3166-2

Siehe auch:
 Île Art, französische Insel im Pazifik
 Die Art
 Arth (Begriffsklärung)
 Aart
 Ard (Begriffsklärung)

Abkürzung